Кримська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Кримська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Кримська сільська рада — Луганська область, Новоайдарський район

Див. також 
 Кримківська сільська рада